

Anno 
 622 o 622 a.C.

Codici 
 622 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oberwichtrach, nel cantone svizzero di Berna

Matematica 
 622 – numero